PGI peut faire référence à:
 Progiciel de Gestion Intégré.
 PGi, Premiere Global Services, Inc., est une société multinationale.